Txàmzinka (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia
 Txàmzinka (Mordòvia), localitat de la república de Mordòvia, a Rússia